Теорема Харди — утверждение комплексного анализа, описывающее поведение голоморфных функций: для функции , голоморфной в круге  и не тождественно постоянной, функция:
 ,
задающая её средние по концентрическим окружностям, строго возрастает при  и логарифмически выпукла.

Установлена Годфри Харди.

Примечания

Литература 
 John B. Conway. Functions of One Complex Variable I. Springer-Verlag, New York, New York, 1978.

Комплексный анализ
Харди